A 2009-es WTCC mexikói nagydíj volt a 2009-es túraautó-világbajnokság második fordulója. 2009. március 22-én rendezték meg a Autódromo Miguel E. Abed-n, Mexikóban.

Első futam

Második futam

További információk 
 Eredmények

Mexiko
Mexikó sportélete